Black Castle steht für folgende Gebäude im Vereinigten Königreich und der Republik Irland:

 Black Castle (Bristol), Sham Castle und Pub in Bristol, England
 Black Castle (East Lothian), Burgstall in Schottland
 Black Castle (County Limerick), Burgruine am Lough Gur in Irland
 Black Castle of Moulin, Burgruine in Schottland
 Black Castle (County Wicklow), Burgruine in Wicklow in Irland